Cubry ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:

Cubry, Gemeinde im Département Doubs
Cubry-lès-Faverney, Gemeinde im Département Haute-Saône
Cubry-lès-Soing, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Teil von Soing-Cubry-Charentenay